Do 14 steht für:
 Dornier Do 14, ein Versuchs-Seeflugzeug der Dornier-Werke

DO-14 steht für:
 María Trinidad Sánchez, ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik 

DO14